Rogelio Wilfrido Delgado Casco, mais conhecido como Rogelio Delgado (Assunção, 12 de Outubro de 1959), é um ex-futebolista paraguaio que atuava como defesa central.

Carreira
Delgado jogou pelo Club Olimpia, onde ganhou a Copa Libertadores e a Copa Intercontinental em 1979, além de seis vezes o Campeonato Paraguaio de Futebol.

Também jogou pelo Independiente da Argentina, quando venceu o Campeonato Argentino de 1988–1989, e pelo Universidad de Chile, quando venceu o Campeonato Chileno de 1994.

Carreira internacional
Delgado fez sua estreia internacional pela Seleção Paraguaia de Futebol em 2 de Junho de 1983 em uma partida amistosa contra o Uruguai que terminou com resultado (0-0). Ele obteve um número total de 53 jogos, marcando seis golos para sua equipa nacional. Foi convocado para a seleção nacional na Copa do Mundo FIFA de 1986 no México. Também disputou três edições da Copa América, em 1983, 1987 e 1989.

Palmarés

Club
  Olimpia
 Campeonato Paraguaio de Futebol: 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985
 Copa Libertadores: 1979
 Copa Intercontinental: 1979
 Copa Interamericana: 1979
  Independiente
 Campeonato Argentino de Futebol
  Universidad de Chile
 Campeonato Chileno de Futebol: 1994

Ligações externas
  Olimpia Idols player profile
  Profile
  playerhistory

Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Club Olimpia
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Club Universidad de Chile
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Jogadores da Seleção Paraguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1983
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Jogadores da Copa América de 1987
Jogadores da Copa América de 1989